Perrée steht für:
 Perrée (Maßeinheit)

Personen:
 Jean-Baptiste Perrée (1761–1800), französischer Konteradmiral
 Louis Perrée (1871–1924), französischer Fechter
 Pierre-François Perrée (1762–1842), französischer Kapitän